Existuje více sakrálních staveb v různých zemích pojmenovaných Chrám Povýšení svatého Kříže: 
 Chrám Povýšení svatého Kříže (Bučač): je barokní chrám (cerkev) a monastýr ukrajinské řeckokatolické církve v městě Bučač v Ternopilské oblasti, Ukrajina. Byl postaven v letech 1765–1771 architektem německého původu Johannem Schültzerem. 
 Chrám Povýšení svatého Kříže (Kaliningrad): je pravoslavný chrám v Kaliningradu, Rusko. Postaven dle plánů architekta Arthura Kicktona v letech 1930–1933.
 Chrám Povýšení svatého Kříže (Teplice): původně zámecká kaple Povýšení svatého Kříže, dnes pravoslavný chrám Povýšení svatého Kříže se nachází v areálu zámku v Teplicích v Ústeckém kraji.
 Chrám Povýšení svatého Kříže (Tábor): dříve též špitálská kaple svaté Alžběty, je malá barokní kaple spojená s bývalým špitálem v jednotný celek, která se nachází nedaleko hlavního Žižkova náměstí v Táboře, Jihočeský kraj. Kaple je v majetku města a je v užívání pravoslavné církve.

Rozcestníky - sakrální stavba